Шупљак () је село под административном управом града Суботица у Севернобачком округу. Мађарски назив места је Лудаш од мађарске речи луд што значи гуска. Налази се на западној обали истоименог језера које је део посебног птичјег резервата, а већинско становништво чине Мађари.

Према попису из 2011. било је 1115 становника.

Демографија 
У насељу Шупљак живи 1042 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,4 година (40,3 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 472 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,78.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Палић, на којој се налазе три насеља, Палић, Хајдуково и Шупљак.

Припојена насеља 
Шупљак је сеоско насеље збијеног типа, у непосредној близини јужне и западне обале Лудошког језера, 14 кm западно од Суботице. Насеље је друмског облика са три дела, од којих је главни Шупљак – село салашарског карактера – на јужној обали језера, док су према важећој административној подели простора селу прикључена још два насеља уз западну обалу – Лудош и Чурго. Сва три насеља се воде као месна заједница Шупљак и припадају територији К. О. Палић.

Чурго

Лудашки шор 
Иако се састоји од салашких газдинстава, представља насеље друмског типа, које има и своју цркву, посвећену Светој Катарини.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице